Пара Йонатан Эрлих / Энди Рам — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мартин Дамм и Леандер Паес — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 чех, в паре с соотечественником Павлом Визнером, проиграл уже на старте.
 индус, в паре с австралийцем Полом Хенли, прошёл на пару кругов больше.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Первый раунд)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич ''(Финал)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Титул)

<ol start="5">
 Мартин Дамм /  Павел Визнер ''(Первый раунд)
 Махеш Бхупати /  Марк Ноулз ''(Четвертьфинал)
 Арно Клеман /  Микаэль Льодра ''(Второй раунд)
 Пол Хенли /  Леандер Паес'' (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2008